CERGA steht für:
 Centre d’Etudes et de Recherches Géodynamiques et Astronomiques, siehe Observatoire de Calern
 (2252) CERGA, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Abkürzung